Andrzej Szczęsny Cukrowski (1936–2007) – polski chemik, dr hab.
 Gesine Cukrowski (ur. 1968) – niemiecka aktorka filmowa i telewizyjna.
 Mieczysław Cukrowski (1925–2015) – polski oficer, major Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej.